Сан Педро Комитансиљо има више значења:

 Општина Сан Педро Комитансиљо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Комитансиљо (Сан Педро Комитансиљо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику